Onderdistrict in Indonesië
 Tarub (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tarub (Tarub), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Tarub (Tawangharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java